Chicuelo puede hacer referencia a:

 Manuel Jiménez Vera Chicuelo-I (1879-1907), torero español.
 Manuel Jiménez Moreno Chicuelo (1902-1967), torero español.
 Manuel Jiménez Díaz Chicuelo-II (1929-1960), torero español.
 Juan Gómez Chicuelo (1968 - ), guitarrista español.
 Chicuelo II, escultura taurina situada en Albacete, España.